FASTA steht für:
 FASTA-Algorithmus, ein Programm zur Erfassung von Proteinen und Nukleotiden
 FASTA-Format, ein textbasiertes FormatBKL zur Darstellung und Speicherung der Primärstruktur von Nukleinsäuren
 FaSta, Abkürzung für die Fahrradstaffeln von Polizeibehörden in Großstädten sowie Rettungsdiensten

FASTA